most Żelazny w Grodnie
 most Żelazny w Kaliszu
 most Żelazny w Kłodzku
 most żelazny w Opatówku
 Iron Bridge przez Severn
 Żelazny Most (wieś)
 Żelazny Most – zbiornik
 dawna nazwa miejscowości Żołna (osada)